

Toponyme 

 Monson, une ville du Maine ;
 Monson, une ville du Massachusetts ;
 Monson, une CDP de l'état de Californie
 Le Monson's Hoist Bay Resort, ancien hôtel du comté de Saint Louis (Minnesota), inscrit au Registre national des lieux historiques.
 Monson Lake State Park CCC/WPA/Rustic Style Historic Resources, des structures formant un district historique dans le comté de Swift, dans le Minnesota.

Patronyme 

 Henry Monson (3 baronnet ; 1653-1718), homme politique anglais.
 Jeff Monson (1971-), pratiquant américano-russe d'arts martiaux mixtes (MMA).
 John Monson (2 baronnet ; 1599-1683), propriétaire foncier et homme politique anglais.
 John Monson (vers 1628-1674), homme politique anglais.
 John Monson (1 baron Monson ; vers 1693-1748), connu de 1727 à 1728 sous le nom de Sir John Monson, 5 baronnet, homme politique britannique.
 John Monson (2 baron Monson ; 1727-1774), fonctionnaire britannique. 
 John Monson (11 baron Monson ; 1932-2011), pair héréditaire britannique.
 Shaun Monson, réalisateur américain.
 Thomas S. Monson (1927-2018), religieux mormon américain.
 Walter Monson, dit Wally Monson, (1908-1988), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace.
 William Monson (4 baronnet ; vers 1653-1727), homme politique anglais.
 William Monson (1 vicomte Oxenbridge ; 1829-1898), militaire et homme politique britannique.